ODG ist:
 eine Dateiendung im Bereich von OpenDocument
 Abkürzung von Objective Difference Grade, berechnungsbasiertes Pseudomaß zur Bewertung audioverändernder Verfahren, z. B. verlustbehaftete Audiodatenkompressionsalgorithmen. 

ODG